Comitatul Taylor, conform originalului din engleză, Taylor County, este numele a șapte comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează. 

 Comitatul Taylor, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Taylor, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Taylor, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Taylor, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Taylor, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Taylor, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Taylor, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Taylor (dezambiguizare)